

Сюжет 
У Сенги Уилсон никогда не складывались отношения с дочерью, пытаясь во всём контролировать юную Нат, она только доводила её до крика и слёз — банальная ошибка слишком заботливых родителей, но к каким зловещим последствиям она приводит! Однажды после очередной ссоры на шоссе, строптивая Нат выпрыгивает из машины и сбегает с какими-то, похожими на туристов молодыми людьми. Вот только эти приятные на вид парни и девушки оказываются на самом деле последователями кровавого культа, возглавляемого настолько же харизматичным, насколько и безумным, парнем по прозвищу Отец. Сенга с ужасом понимает, что если она не успеет разыскать Отца по горячим следам, она уже никогда не увидит свою дочь…

В ролях

Уилсоны 
 Мэделин Стоу — Сенга Уилсон,
 Миша Бартон — Наташа (Нэт) Уилсон, дочь Сенги,
 Самуэль Фрёлер — Мерек, бывший муж Сенги, отец Наташи.

Культисты 
 Джонатан Рис-Майерс — «Отец», предводитель культистов,
 Бижу Филлипс — «Турист»,
 Лео Грегори — «Наездник»,
 Гэри Паркер и Эмбер Бэтти — парочка отпускников,
  — сержант дорожно-патрульной службы,
  — водитель грузовика,
  — «Автоугонщик»,
 Сара Дрюс — Кристина.

Прочие 
 Норман Ридус — водитель эвакуатора, брат Кристины,
 Мартин Макдугалл — мотивационный оратор,
  и Дэвид Менкин — парамедики,
  — детектив Нед Стивенс,
 Дин Грегори — христианский миссионер,
 Раффаэлло Дегруттола и  — дорожные полицейские,
 Том Хансигер и  — следователи,
 Рейчел Поллак — девушка в метро.

Ссылки 
Рецензии
 
 
 
 
 

Фильмы о вампирах
Фильмы ужасов 2003 года
Фильмы ужасов Великобритании
Фильмы Великобритании 2003 года